Nadi (Fiji), stad op Fiji op het hoofdeiland Viti Levu
 Nadi (marma), een marmapunt gelegen op het hoofd
 Nadi (Veda's), in de klassieke yogaleer beschreven als een kanaal voor prana, of levensenergie
 Nadi (voornaam), een jongensnaam
 Nadi astrologie, een vorm van vedische astrologie
 Nadi sodhana, een pranayama (ademhalingstechniek) in yoga

Personen 
 Aldo Nadi, een Italiaans schermer
 Alireza Nadi, een Iraans volleybalspeler
 Nedo Nadi, een Italiaans schermer